El Grullo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Grullo (kommun), Jalisco, 
 El Grullo, Jalisco, ort,